Соревнования «Дружба-84» по художественной гимнастике прошли 17—19 августа в Софии.

От страны допускались не 3 (как на чемпионатах мира), а 2 (как на Олимпийских играх) гимнастки. Однако, в отличие от Олимпийских игр, были разыграны медали не только в многоборье, но и в отдельных видах.

Результаты

Литература, ссылки 

 Панорама спортивного года, 1984. — : «Физкультура и спорт», 1985. — С. 68—98.

Гимнастика
Соревнования по художественной гимнастике
Август 1984 года
Спорт в Болгарии в 1984 году